Егор Семёнов:
* Семёнов, Егор Валерьевич (род. 1988) — белорусский футболист.
 Семёнов, Егор Дмитриевич (1906—1992) — полный кавалер Ордена Славы.